Macriana bezeichnet folgende Titularbistümer:

 Macriana in Mauretania
 Macriana Maior
 Macriana Minor